Никола́й Дьяче́нко:
 Дьяченко, Николай Иванович (1947—2020) — советский баскетболист.
 Дьяченко, Николай Сидорович (1921—1945) — старший лейтенант, Герой Советского Союза.